Venzke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Venzke (* 1961), deutscher Autor
 Gene Venzke (1908–1992), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Jörg-Friedhelm Venzke (* 1952), deutscher Geograph
 Patrick Venzke (* 1975), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch:
Venzke-Gletscher, Gletscher im westantarktischen Marie-Byrd-Land
Wentzke
Wenzke
Venske